Fillier ist der Familienname folgender Personen:
 Sarah Fillier (* 2000), kanadische Eishockeyspielerin
 Thomas Fillier (1583/84–1665), niederländischer Soldat, 34 Jahre in Diensten der Stadt Braunschweig